Avera (en francès Abère) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de Bearn
Municipis del Cantó de Morlans